Sarmi (regentschap), regentschap in de provincie Papoea op Nieuw-Guinea, Indonesië
Plaats in Indonesië
 Sarmi (stad), de hoofdstad van het regentschap Sarmi in de provincie Papoea op Nieuw-Guinea